Joanna II Burgundzka (1292-1330) – hrabina Burgundii 1315-1330, hrabina Artois 1329-1330, królowa Francji 1316-1322
 Joanna II z Nawarry (1311-1349) – królowa Nawarry 1328-1349
 Joanna II z Neapolu (1373-1435) – królowa Neapolu 1414-1435